Титул Футболиста года в Германии присуждается с 1960 года. Победитель определяется опросом немецких футбольных журналистов из ассоциации спортивных журналистов Германии и журнала Kicker. Награду могут получить как немецкие футболисты, выступающие за рубежом, так и иностранцы, выступающие в Бундеслиге. Бразилец Аилтон в 2004 году стал первым иностранцем, признанным футболистом года в Германии.

С 1963 по 1991 год присуждался также титул Футболиста года в ГДР.

С 1996 года присуждается титул Футболистки года в Германии. Датчанка Пернилле Хардер стала первой иностранкой, признанной футболисткой года в Германии.

Футболист года в Германии (ФРГ)

Футболист года в ГДР

Футболистка года в Германии

Примечания

Ссылки 

Футбольные награды
Футбол в Германии